Dorée peut faire référence à :

Nom propre 

 Suzanne Dorée, mathématicienne américaine.
 La Dorée, une commune française, située dans le département de la Mayenne.
 Nadage Dorée (1862–1950), écrivain, actrice, militante américaine.

Nom commun 
 Section dorée, autre nom du Nombre d'or.